Національна ліга В 2018—2019 — 72-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В).

Турнірна таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали 

РС = Регулярний сезон

Півфінали 

РС = Регулярний сезон

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт   
 НЛБ на scoresway 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2018 у швейцарському спорті
2019 у швейцарському спорті